Kerm ist der Ortsname von

 Kerm (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kerm (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern